

Patronyme 

 JoJo Offerman (1994-), annonceuse de ring, catcheuse et chanteuse américaine.
 José Offerman (1968-), joueur dominicain de baseball.
 Nick Offerman (1970-), acteur américain.

Toponyme 
 Offerman, ville américaine en Géorgie.

Édifice 
 L'Offerman Building, bâtiment historique néo-roman du centre-ville de Brooklyn, à New York.